Castor y Cástor hacen referencia a varios artículos:

 Castor (Cambridgeshire), Inglaterra

Zoología
 Género biológico Castor, que engloba a las principales especies de castores:
 El castor americano, Castor canadensis;
 El castor europeo, Castor fiber;
 El castor de Kellog, Castor californicus;
 La familia Castoridae, a la que pertenecen todos los géneros de castores, incluido el anterior;

Astronomía
 Cástor (estrella) (α Geminorum), sistema estelar en la constelación de Géminis;

Ejército
 Castor A, un misil argentino fabricado en 1969;
 Castor (etapa de cohete), una familia de etapas de cohete;
 Cástor (torpedero), un buque torpedero de la Armada Española;

Ficción 
 Cástor y Pólux (ópera), de Jean-Philippe Rameau;
 Cástor: de los Dioscuros, dos gemelos de la mitología griega, el mortal;

Industria
 Proyecto Castor, un depósito artificial de gas natural en España;

Lugares
 Castor (Alberta), pueblo en Alberta, Canadá;
 Castor (Luisiana), pueblo en Luisiana, Estados Unidos;
 Cástor (montaña), de 4.228 metros de altitud en los Alpes Peninos;

Personas
 Cástor de Rodas, historiador de Grecia del siglo I a. C.